Buchlov peut désigner :
 le château de Buchlov, un château situé à Buchlovice en République tchèque ;
 le Buchlov, un sommet des monts Vtáčnik en Slovaquie.